Die Bausch & Lomb Championships 2007 waren ein Damen-Tennisturnier der Kategorie Tier II im Rahmen der WTA Tour 2007. Das Sandplatzturnier auf Amelia Island fand vom 2. bis 8. April 2007 statt.

Das Finale im Einzel gewann Tatiana Golovin gegen Nadja Petrowa mit 6:2 und 6:1. Im Doppel-Endspiel gewann die Paarung Mara Santangelo/Katarina Srebotnik mit 6:3 und 7:64 gegen Anabel Medina Garrigues und Virginia Ruano Pascual.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Fernandina Beach